

Geografia
 Poté – comune del Brasile

Persone
 Lou Pote (1971) – giocatore di baseball statunitense
 Michael Pote (1989) – giocatore di cricket sudafricano
 Mickaël Poté (1984) – calciatore beninese
 Pravin Pote – politico indiano
 Romain Poté (1935-2010) – velocista belga
 William Pote (1718-1755) – geometra britannico
 Pote Sarasin (1905-2000) – politico thailandese
 Pote Human (1959) – soprannome di Gerhard Human, rugbista e allenatore di rugby sudafricano
 Pedro Gonçalves (1998), nome completo Pedro António Pereira Gonçalves e conosciuto come Pote, calciatore portoghese

Altro
 Capt. Greenfield Pote House – storica abitazione di Freeport, Maine, Stati Uniti